Terpiłowski – herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Terpiłowski (strona ujednoznaczniająca)
 Jerzy Terpiłowski – polski pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz
 Konrad Terpiłowski – polski chemik
 Lech Terpiłowski –  polski pianista jazzowy, publicysta, krytyk muzyczny